Amancio Óscar Denis Sánchez, (Concepción, Departamento de Concepción, Paraguay; 10 de febrero de 1946) es un químico industrial y político paraguayo, fue vicepresidente del Paraguay, nombrado por el congreso nacional tras la destitución del expresidente Fernando Lugo, que permitió que Federico Franco asumiera la máxima instancia del poder ejecutivo, dejando la vicepresidencia vacante.

Biografía 

Nació en la capital del primer departamento, Concepción, el 10 de febrero de 1946, curso sus estudios primarios en la Escuela Santa Teresita de Concepción, para luego cursar el bachillerato de ciencias y letras en el Colegio Nacional de Concepción. Posteriormente partió para la capital, para seguir la carrera de química industrial, en la Universidad Nacional de Asunción.

Política 

Se lo identifica con el Partido Liberal. Fue ministro de agricultura y ganadería, además fue elegido gobernador del Departamento de Concepción por el periodo comprendido entre 1993 y 1998. Posteriormente es elegido diputado de la nación para el período 1998-2003. En los sufragios del 2003 es elegido senador, y luego es reelecto en el año 2008.

Vicepresidencia 

Debido a la crisis política que ocurrió en el Paraguay en el 2012, que desencadenó la destitución de Fernando Lugo, permitiendo que Federico Franco asumiera la Presidencia de la República, el congreso nacional nombró a Óscar Denis Sánchez, como vicepresidente de la República.

Este hecho permitió que el Presidente y Vicepresidente del Paraguay fueran de la misma nucleación política, el Partido Liberal Radical Auténtico.

Desaparición 
En la tarde del 9 de septiembre de 2020 se confirmó su desaparición en la Estancia Tranquerita en Bella Vista Norte. La camioneta del político fue hallada abandonada y dentro de la misma se encontró un panfleto que sería del Ejército del Pueblo Paraguayo. junto con su peón de Estancia Adelio Mendoza de origen Indígena, a quien cuatro  días  después lo liberaron mediante la incursión de la comunidad indígena de Concepción Paraguay.

Referencias 

Senadores de Paraguay
Liberales de Paraguay
Vicepresidentes de Paraguay
Alumnado de la Universidad Nacional de Asunción
Diputados de Paraguay
Químicos de Paraguay